Аарау — місто в Швейцарії
 «Аарау» — швейцарський футбольний клуб